|}

Die Bahnstrecke Galanta–Leopoldov ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn im Westen der Slowakei. Sie dient hauptsächlich als Verbindung zwischen den zwei Hauptbahnen Bratislava–Budapest und Bratislava–Žilina, um den Knoten Bratislava zu umgehen.

Geschichte 
Die Strecke von Galanta nach Sereď wurde am 1. November 1883 eröffnet, die an die bereits vorhandene Strecke nach Trnava anschloss. Die Strecke Sereď–Leopoldov wurde am 20. Juli 1885 eröffnet, um das zeitraubende Wenden im Bahnhof Trnava zu umgehen und eine direkte Verbindung von Budapest mit dem Oberschlesischen Steinkohlengebiet zu schaffen.

Die ganze Strecke wurde in den Jahren 1909–1910 zweigleisig ausgebaut. 1979 wurde der Teil Galanta–Sereď elektrifiziert und 1984 folgte auch der Rest nach Leopoldov.

Heute gibt es einige Nahverkehrszüge von Galanta heraus nach Bratislava, Trnava, Senica und Kúty und zwischen Sereď und Leopoldov.

Weblinks 
 Beschreibung auf rail.sk
 Beschreibung auf rail.sk 
 Beschreibung auf www.vlaky.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei